Фиески:

 Фиески — одно из четырёх аристократических семейств, которые правили Генуэзской республикой;

Папы 
 Фиески, Оттобоне (ок. 1205 1276) — папа Адриан V;
 Фиески, Синибальдо (ок. 1195 1254) — папа Иннокентий IV.

Кардиналы 
 Фиески, Адриано (1788—1858) — итальянский куриальный кардинал;
 Фиески, Гульельмо (1210—1256) — итальянский куриальный кардинал;
 Фиески, Джованни (? 1384) — итальянский куриальный кардинал;
 Фиески, Джорджо (1395—1461) — итальянский куриальный кардинал;
 Фиески, Лоренцо (1642—1726) — итальянский куриальный кардинал;
 Фиески, Лука (1270—1336) — итальянский куриальный кардинал;
 Фиески, Людовико (? 1423) — итальянский куриальный кардинал;
 Фиески, Никколо (1456—1524) — итальянский куриальный кардинал.

Другие 
 Фиески, Джан Луиджи (1522—1547) — генуэзский политический деятель, организатор «заговора Фиески» в Генуе;
 Фиески, Жозеф (Джузеппе) (1790—1836) — французский подданный, корсиканец-заговорщик, покушавшийся на жизнь короля  Франции Луи-Филиппа.

См. также 
 Письмо Фиески
 Трагедия Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе» (1783)